Сатышевское сельское поселение — муниципальное образование в Сабинском районе Татарстана.

Административный центр — село Сатышево.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:
 сёла: Сатышево, Казанче-Бигеней.
 деревни: Аккуль-Бигеней, Чабки-Сабы.

Примечания 

Муниципальные образования Сабинского района
Сельские поселения Татарстана